Натуральне число 213
 213 рік до нашої ери
 213 рік нашої ери